Sitar se poate referi la:
Sitar, pasăre migratoare
Sitar, instrument muzical